Kamp De Wite Peal, een werkkamp bij Rohel/Rotsterhaule in de Nederlandse provincie Friesland
 De Wite Peal (voetbalclub) (DWP), een Nederlandse voetbalclub in Sintjohannesga, Friesland

Zie ook
Witte Paal